

Cinema 
 Il ponte – film del 1928 diretto da Joris Ivens
 Il ponte – film del 1935 diretto da Frank Borzage
 Il ponte – film del 1959 diretto da Bernhard Wicki
 Il ponte – film del 1977 diretto da Juan Antonio Bardem
 Il ponte – film del 2005 diretto da Stefano Missio

Editoria 
 Il Ponte – mensile italiano

Pagine correlate 
Ponte (disambigua)